Ahmad Fandi – allenatore di calcio ed ex calciatore singaporiano
 Ikhsan Fandi – calciatore singaporiano
 Ilhan Fandi – calciatore singaporiano
 Irfan Fandi – calciatore singaporiano